Braciszek i siostrzyczka
 Braciszek i siostrzyczka (film 1953)
 Braciszek i siostrzyczka (film 2008)